Bolívia - país latino-americano

Outras localidades

Bolivia (Ciego de Ávila)

Bolívia (Carolina do Norte)
Bolívia (Ilinois)

Desambiguações de topônimos